Брутният световен продукт (БСП), срещано и в дословен превод като брутен глобален продукт, е макроикономически показател, който се дефинира като съвкупния брутен национален продукт, създаден от всички страни в света.

Понеже международният търговски баланс (на износа и вноса) е точен (нулев) само на световно равнище (когато обемът на износа е равен на обема на вноса), то този показател е равен на световния (т.е. пак съвкупния) брутен вътрешен продукт.

През 2012 година БСП се оценява приблизително на 84 970 трилиона щ. дол. по паритет на покупателната способност (ППС) и на около 71 830 трилиона щ. дол. по номинал. ППС на човек от населението е приблизително 12 400 щатски долара.

Брадфорд Делонг от Икономическия факултет на Калифорнийския университет, Бъркли изчислява през 1998 г. реалния (в неизменни цени) БСП за основни години от периода от един милион години преди новата ера до 2000 година от новата ера, както е показано по-долу (стойностите са в щатски долари от 1990 година, с десетична точка).

Източници 

Икономически показатели